Примара (фільм, 1922) — німий фільм 1922 року режисера Ф. В. Мурнау.
 Примара (фільм, 1963) — італійський фільм жахів режисера Ріккардо Фреди.
 Примара (фільм, 2001) — американський фільм-бойовик 2001 року.
 Примара (фільм, 2010) — політичний фільм-трилер режисера Романа Поланскі 2010 року.

Див. також 
 Привид
 Привид (фільм, 1990) — американський фільм 1990 року.

 Привиди (значення)